Янсуринское — село в Кайбицком районе Татарстана, в 29 км на северо-запад от Больших Кайбиц. Входит в состав Старотябердинского сельского поселения.

География 
Янсуринское расположено на реке Урюм, которая делит село на две половины. В селе находятся 3 оврага — «Ерикей», «Шекермес» и «Казенный — Таллык», которые некоторое время в половодье обеспечивали естественный выход воде не подтапливая населённый пункт.

История 
Основано в 17 веке.

Демография 
 1989 год — 271
 1997 год — 242
 2010 год — 221

Национальный состав — в основном татары (кряшены).

Инфраструктура 
 Янсуринский клуб
 Медпункт

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района